Regionale Gezondheidsdienst, een Surinaamse instelling voor primaire gezondheidszorg
 Rijks Geologische Dienst, een voormalige Nederlandse uitvoeringsdienst, in 1997 opgegaan in NITG-TNO
 Rijksgebouwendienst, een voormalige Nederlandse uitvoeringsdienst, in 2014 opgegaan in het Rijksvastgoedbedrijf